Nowy Kawęczyn – gmina w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim
2 miejscowości w Polsce 
 Nowy Kawęczyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn 
 Nowy Kawęczyn – część wsi Kawęczyn w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów